Aphareus ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Aphareus (Sohn des Perieres), König von Messenien
 Aphareus (Sohn des Kaletor), ein Trojakämpfer
 Aphareus (Kentaur), von Theseus getötet

Aphareus ist der Name antiker Persönlichkeiten:
 Aphareus (Tragiker), athenischer Tragiker und Redner des 4. Jahrhunderts v. Chr.